DPIO steht für:
 Digital parallel input output, eine Kategorie von Schnittstellenkarten im Computerbereich
 Diplôme postgrade en informatique et organisation, eine Berufsbezeichnung in der Schweiz

Abkürzung